El término Modo indicativo puede referirse a:
Modo indicativo (gramática), descripción teórica interlingüística del modo indicativo.
Modo indicativo en español, descripción de los tiempos de indicativo en español.